Irving Glassberg (1906-1958), directeur de la photographie américain d'origine polonaise ;
 Ben Glassberg (1994-), chef d'orchestre britannique.

Homonymie de patronyme